Burgartz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Burgartz (1824–1878), österreichischer Reiseschriftsteller
 Rudolf Burgartz (1943–2015), deutscher Arzt
 Thomas Burgartz (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschuldozent